Вулиця Євгена Гуцала (Вінниця)
 Вулиця Євгена Гуцала (Калинівка)
 Вулиця Євгена Гуцала (Чернігів)

Див. також 
 Провулок Євгена Гуцала